Treese ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Treese (1930–2004), deutscher Bildhauer
 Sebastian Treese (* 1977), deutscher Architekt